Бељо Оризонте има више значења:

 Бељо Оризонте (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бељо Оризонте (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику